

Бекетово — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Бекетово — село, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Бекетово — село, Клинський район, Московська область